Коул Сити има више значења:
 Коул Сити (Западна Вирџинија)
 Коул Сити (Илиноис)